A Temporada da CART World Series de 1989 foi a décima primeira temporada da categoria. Começou em 9 de abril de 1989 e terminou em 15 de outubro de 1989 após 15 corridas. Emerson Fittipaldi, da equipe Patrick, foi o campeão desta temporada.

Equipes e pilotos

Grandes Prêmios

Resultados

Os dez mais bem colocados

Exibição no Brasil

Ver também 

 500 Milhas de Indianápolis de 1989

<noinclude>

1989